Jesús María (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse staat Aguascalientes
 Jesús María (stad), een stad in deze gemeente
 Jesús María (Argentinië), een plaats in het Argentijnse bestuurlijke gebied Colón in de provincie Córdoba
 Jesús María (Santander),  een gemeente in het Colombiaanse departement Santander
 Jesús María (Peru), een district in Peru
 Jesús María (rivier), een rivier in Costa Rica